Гу́го II Добрый (; около 910 года — 950 или 967 год) — сеньор де Лузиньян.

Гуго II был сыном основателя рода Лузиньянов Гуго I Охотника. Согласно хронике монастыря Сен-Мексен (), Гуго II построил родовой замок Лузиньянов, который, однако, впервые упоминается в письменных документах только в 1009 году.

Брак и дети 

Имя жены Гуго II неизвестно. Дети:
 Гуго III Белый (ок. 948 — ок. 1012), сеньор де Лузиньян с 950/967
 Жоселин де ла Рош (ок. 950 — ок. 1016).

Литература

Ссылки 
 
 

Правители Европы X века
Дом де Лузиньян
Сеньоры де Лузиньян